Roy Del Ruth' (1893-1961) – regista statunitense, fratello di Hampton
 Hampton Del Ruth  (1879-1958) – sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico statunitense

Pagine correlate 
Ruth